Рекіць () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Рекіць () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Адміністративний центр комуни Рекіць.
 Рекіць () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Рунку.